En Pologne, Ignaców peut faire référence à :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Ignaców, village du powiat d'Ostrzeszów.

dans la voïvodie de Mazovie
 Ignaców, village de la gmina de Błędów,
 Ignaców, village de la gmina de Jasieniec, 
 Ignaców, village du powiat de Mińsk, 
 Ignaców, village du powiat de Zwoleń.

dans la voïvodie de Łódź
 Ignaców, village du powiat de Bełchatów,
 Ignaców, village du powiat de Brzeziny, 
 Ignaców, village du powiat de Pajęczno, 
 Ignaców, village du powiat de Piotrków, 
 Ignaców, village du powiat de Radomsko.

dans la voïvodie de Lublin
 Ignaców, village du powiat de Lublin,
 Ignaców, village du powiat de Włodawa.